Boqueirãoense – abitanti di Boqueirão do Piauí
Boqueirãoense – abitanti di Boqueirão